DEMO '93 — демо-альбом шведського мелодік дез-метал гурту In Flames, випущений в 1993 році. Було випущено всього 250 копій демо.

Всі пісні з'являються в дебютному альбомі «Lunar Strain» в перезаписаній формі. Пісні з цього альбому також є в переробленій версії альбому, як бонус-треки.

Перед «Clad In Shadows» є пісня «Acoustic Piece». Її тривалість — 0:38 і вона служить як інтро перед «Clad In Shadows».

Список пісень 
 «In Flames» — 5:49
 «Upon An Oaken Throne» — 3:05
 «Clad In Shadows» — 3:15

Список учасників

Члени гурту 
 Мікаель Станне — вокал
 Єспер Стремблад — гітара, ударні, клавішні
 Гленн Юнгстрем — гітара
 Йохан Ларссон — бас
 Карл Нєслунд — гітара

Випуск 
 Вся музика написана Єспером Стрьомбладом і Гленном Юнгстрьомом.
 Всі слова написав Мікаель Станне.
 Інжиніринг — H. Bjurkvist, Фредрік Нурдстрем і J. Karlsson.
 Мікшинг — In Flames і Фредрік Нурдстрем.
 Лого In Flames — Мікаель Станне.
 Продюсовано In Flames.

Посилання 
 Альбом на Encyclopaedia Metallum 

'''

Альбоми In Flames
Альбоми мелодійного дез-металу